Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2016/17 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2016/17 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 15 Spieler gemeldet werden. Mit Ausnahme des SK 96 Bergen, der nur 13 Spieler meldete, schöpften alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Tromsø Sjakklubb mit 7 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Stavanger Sjakklub 13 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 106 Spieler zum Einsatz, von denen 19 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Lars Oskar Hauge (Oslo Schakselskap) mit 7,5 Punkten aus 8 Partien, je 7 Punkte erreichten Kjetil Lie (Vålerenga Sjakklubb), Torbjørn Ringdal Hansen (Schakklubben av 1911), Sebastian Mihajlov (Oslo Schakselskap) und Benjamin Haldorsen (Bergens Schakklub). Von diesen spielte Lie 8 Partien, die übrigen Genannten je 9. Mit Marin Bosiočić (Vålerenga Sjakklubb), Ole Christian Moen (Oslo Schakselskap), Erik Blomqvist (Nordstrand Sjakklubb) und Ole Kvamme (SK 96 Bergen) erreichten vier Spieler 100 %, von diesen spielten Bosiočić und Blomqvist je drei Partien, Moen und Kvamme je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom Oktober 2016), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, IRL = Irland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, MKD = Mazedonien, NOR = Norwegen, PER = Peru, RUS = Russland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Vålerenga Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Oslo Schakselskap

Bergens Schakklub

Nordstrand Sjakklubb

Asker Schakklubb

Black Knights Oslo

Stavanger Sjakklub

Tromsø Sjakklubb

SK 96 Bergen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei Tournamentservics

Schach (Norwegen)
Schach 2016
Schach 2017
Eliteserien Schach 2016